En Pologne, Annów peut désigner : 

 Annów, village du powiat de Poddębice, dans la voïvodie de Łódź,
 Annów, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki, dans la voïvodie de Łódź,
 Annów, village de la voïvodie de Lublin,
 Annów, village de la voïvodie de Mazovie.